Fundeni kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Fundeni (Călărași)
 Fundeni (Galați)